Kirkehuse har flere betydninger:
 Kirkehuse (bebyggelse) – bebyggelse i Tise, ni kilometer vest for Brønderslev
 Kirkehuse (Thise) – gamle selvbyggede huse på Thise Kirkebakke